В Боливии есть важная испанская община, которая распространилась по всей территории страны, но главным образом сосредоточена в городах Ла-Пас, Санта-Крус и Кочабамба. По данным Национального статистического института Испании, в 2010 году в Боливии проживало 10 299 граждан Испании.

Испанская культура в Боливии 

В Испании выражение «Я люблю тебя, потоси» используется, чтобы выразить большую любовь или показать, насколько она ценна. Без сомнения, это выражение происходит от оценки города Потоси как источника богатства испанской короны во времена вице-королевств. Таким образом, даже Королевская академия испанского языка включила это значение термина potosí.

Город Потоси и его богатство имели такое большое влияние благодаря испанцам, что его название даже использовалось в других местах мира, например, в городе Сан-Луис-Потоси в Мексике или городе Потоси в Соединенных Штатах.

Испанское влияние в Боливии восходит к колониальным временам и отражается в самых важных городах того времени, таких как Потоси, Ла-Пас, Сукре, где проживало наибольшее количество испанцев, приехавших в Боливию, и где до сих пор сохраняется их культура, отражённая в пережитках того времени, таких как колониальные дома, которые все еще сохранились на улице Хаэн (туристическая зона) колониального города Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пас, основанного испанским капитаном Алонсо де Мендоса, нынешний город Ла-Пас.

Смотрите также 

 Иммиграция в Боливию
 Испанцы в Венесуэле
 Испанцы в Чили

Примечания 

Боливия
Испанская диаспора
Потоси